Лоинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области России. Административный центр — деревня Лоино.

Образовано 2 декабря 2004 года. Главой поселения и Главой администрации является Лапеченков Н.С.

Географические данные 
 Общая площадь: 370,3 км²
 Расположение: северо-западная часть Смоленского района
 Граничит:
 на севере — с   Демидовским районом
 на северо-востоке — с   Вязгинским сельским поселением
 на востоке — с  Новосельским сельским поселением
 на юго-востоке — с  Касплянским сельским поселением
 на юге — с Волоковским сельским поселением 
 на западе — с  Руднянским районом

По территории поселения проходит автомобильная дорога     Смоленск — Невель.
 Крупные реки: Жереспея, Каспля, Клёц.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входит 41 населённый пункт:

Упразднённые населённые пункты
деревни Борисенки и Мамыки (2001), Костылево (2010).

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Смоленского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области